Api Claudi Pulcre (cònsol 212 aC)
 Api Claudi Pulcre (cònsol 185 aC)
 Api Claudi Pulcre (cònsol 143 aC)
 Api Claudi Pulcre, fill de Gai Claudi Pulcre (cònsol 130 aC) i pare de Gai Claudi Pulcre (cònsol 92 aC)
 Api Claudi Pulcre (polític), fill del cònsol del 143 aC
 Api Claudi Pulcre (pretor 89 aC)
 Api Claudi Pulcre (cònsol 79 aC)
 Api Claudi Pulcre (interrei 77 aC)
 Api Claudi Pulcre (cònsol 54 aC)
 Api Claudi Pulcre (cònsol 38 aC)
 Api Claudi Pulcre (germà) de l'anterior